Тия может означать:

Тия (имя) — древнеегипетское имя.
 Тия — город в Эфиопии.
 Тия — река в Ульяновской области.